Čtyřhra juniorů na French Open 2021 probíhala v první polovině června 2021. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo třicet dva párů. Obhájci trofeje Ital Flavio Cobolli se  Švýcarem Dominicem Strickerem již nebyli věkově způsobilí k účasti v juniorské kategorii.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár 17letých Francouzů Arthur Fils a Giovanni Mpetshi Perricard, který ve finále za 64 minut zdolal belgicko-ukrajinskou dvojici Martin Katz a German Samofalov po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–2. Oba tak získali první grandslamovou trofej. Rovněž se po Grosjeanovi s Mutisem (1996) a Bonzim s Halysem (2014) stali třetím francouzským párem, jenž na Roland Garros ovládl tuto soutěž.

Nasazení hráčů 
  Mark Lajal /  Jack Pinnington Jones (2. kolo)
  Alexander Bernard /  Dali Blanch (1. kolo)
  Jack Anthrop /  Šang Ťün-čcheng  (2. kolo, odstoupili)
  Arthur Fils /  Giovanni Mpetshi Perricard (vítězové)
  Leo Borg /  Pedro Boscardin Dias (1. kolo)
  Sean Cuenin /  Luca Van Assche (1. kolo)
  Samir Banerjee /  Ozan Colak (čtvrtfinále)
  Jérôme Kym /  Luca Nardi (2. kolo, odstoupili)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  
 

French Open 2021
Juniorský tenis v roce 2021